Danckelmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Alexander von Danckelman (1855–1919), tysk geograf och meteorolog
 
 Carl Ludolph von Danckelmann (1699–1764), tysk ämbetsman
 Cornelius von Danckelmann (1789–1859), österrikisk general
 Eberhard von Danckelman (1643–1722),  tysk ämbetsman

Tyska efternamn